Етреші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Етреші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Етреші () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер